Caranqui puede hacer referencia a:

 la etnia de los Caranquis;
 el idioma caranqui;
 Caranqui, una parroquia en el Cantón Ibarra, Ecuador.